Maquis est un nom commun qui peut désigner :
 Maquis (botanique), une formation végétale caractéristique des régions méditerranéennes.
 Maquis (résistance), le lieu où des groupes de résistants s'organisent pour lutter contre l'occupation allemande nazie durant la Seconde Guerre mondiale ; par extension, ces groupes eux-mêmes (dans ce cas, le mot est souvent écrit avec une majuscule).
 Maquis (restaurant), un petit bar/restaurant chez l'habitant dans certains pays d'Afrique.
 un bidonville dans certaines villes européennes ou africaines.
 Maquis (Star Trek), dans l'univers fictionnel de Star Trek, un petit groupe de résistants de la Zone Démilitarisée luttant contre l'envahisseur cardassien.